Santiago Muñez – um futebolista mexicano fictício que protagoniza a trilogia Goal!
Raffaello Santi – um dos notórios pintores renascentistas
Santi (álbum) – o segundo álbum de estúdio da banda The Academy Is...

Desambiguação

it:Santi